Scheel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 J.J. Scheel
 Jørgen Jacob Scheel